Catorce o 14 puede referirse a:
 El número 14.
El año 14 d.C.
 El año 14 a. C.
 El siglo XIV.
 Catorce, un municipio perteneciente al estado de San Luis Potosí en México.
 La 14 (supermercado), cadena colombiana de supermercados.
14 (Pandilla)